Константин I  (; ум. 1327, Кутаиси, Имеретинское царство) — представитель династии Багратионов, царь Имеретии с 1293 по 1327 год.

Биография

Происхождение 
Время и место рождения Константина I неизвестно. Сын грузинского царя Давида VI Младшего от его первой жены, княжны Тамары , из рода эриставов . По мнению некоторых исследователей, он был сыном Давида VI от второй жены, Феодоры Палеолог, дочери византийского императора Михаила VIII. После распада единого Грузинского царства Давид VI под именем Давида I возглавил его западную часть, ставшую Имеретинским царством.

Правление 
В 1293 году, после смерти отца, Константин I взошёл на трон Имеретии, находившийся в Кутаиси. В отличие от царей восточной Грузии, он правил своим царством независимо от власти ильханов государства Хулагуидов. Но во время его правления в Имеретии началась внутренняя междоусобица, ослабившая государство. Младший брат Констанита I, царевич Михаил не признал его власти и захватил территории на севере Имеретии — княжества Рача, Лечхуми и Аргвети. Несмотря на усилия части грузинских дворян примирить братьев, конфликт между ними продолжался до самой смерти Константина I.

Во время этого конфликта, некоторые эриставы имеретинского царя — Дадиани в Мегрелии, Геловани в Сванетии, Гуриели в Гурии и Шервашидзе в Абхазии не только расширили свои владения, но и приобрели фактическую независимость в своих феодах, впоследствии став владетельными князьями — мтаварами. Константин I умер среди этих беспорядков в 1327 году, не оставив потомства. Ему наследовал младший брат, царевич Михаил.

Во время правления, в 1305 году Константин I восстановил грузинский монастырь Святого Креста в Иерусалиме. Его вклад отмечен в документе. По этому случаю в монастыре была установлена ежегодная агапа на 21 мая — в день святого равноапостольного Константина Великого, небесного патрона царя. Константин I, возможно, изображен в царском одеянии на фреске в монастырской церкви пророка Илии в селе Иенаши, в Верхней Сванетии. О его связях с этой исторической областью Грузии также известно из устава, который был предоставлен царём  из клана Гоштелиани.

Генеалогия

Примечания 

Багратионы Имеретинского царства
Цари Имеретии